Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 1998 war die zweite Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand in Rabat auf Malta statt. Europameister wurde der Waliser Ian Preece durch einen 7:3-Sieg im Finale gegen den Nordiren Sean O’Neill. Titelverteidiger war der Ire Thomas Dowling, der im Viertelfinale gegen Preece ausschied und mit 112 Punkten das höchste Break des Turniers spielte.

Finalrunde

Einzelnachweise 

1998
U19 Europameisterschaft
Sport (Rabat, Malta)
Billardturnier in Malta